Камерный концерт () для фортепиано, скрипки и 13 духовых инструментов — сочинение Альбана Берга, созданное между 1923 и 1925 годами. Премьера концерта состоялась 19 марта 1927 года. Композиция посвящена 50-летнему юбилею Арнольда Шёнберга.

Структура 
Произведение состоит из трёх частей:
 I. Thema scherzoso con variazioni
 II. Adagio
 III. Rondo ritmico con introduzione

В первой части Берг зашифровывает своё имя и фамилию, а также инициалы двух других представителей Новой венской школы:
 ArnolD SCHönBErG → A-D-E (Es)-C-B-B-E-G (серия из 12 нот)
 Anton wEBErn → A-E-B-E
 AlBAn BErG → A-B-A-B-E-G

Литература 
 Headlam, D. (1996). The Music of Alban Berg (Yale University Press).
 Jarman, Douglas (1979). The Music of Alban Berg (Faber & Faber).

Музыкальные произведения 1925 года
Произведения Альбана Берга